Купьеваха — название населённых пунктов на Украине:

 Купьеваха — село в Лубенском районе Полтавской области. 
 Купьеваха — село в Богодуховском районе Харьковской области. 
 Купьеваха — поселок в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Купьеваха (Волчанский район) - село в Волчанском районе Харьковской области, ныне называющееся Украинка.
 Купьеваха (река) - речка в данном селе, правый приток реки Большая Бабка.